Николай Шаховской:
 Шаховской, Николай Владимирович (1856—1906) — русский государственный деятель, историк, экономист, литературовед, автор сатирических стихов.
 Шаховской, Николай Иванович (1823—1890) — князь, тайный советник, сенатор.
 Шаховской, Николай Леонтьевич (1757—1837) — сенатор, генерал-майор.